

Sigle 
 Futbol Club Barcelona – società polisportiva spagnola
 Fußball-Club Bayern München – società polisportiva tedesca
 Football Club Basilea – società calcistica svizzera 
 Foote, Cone & Belding – agenzia pubblicitaria statunitense, fondata nel 1873 a Chicago

Codici 
 FCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ficksburg Sentra Oes (Sudafrica)